Anna Hesensko-Darmstadtská (25. května 1843 – 16. dubna 1865) byla druhou manželkou velkovévody Bedřicha Františka II. Meklenbursko-Zvěřínského.

Rodina 
Princezna Anna se narodila v Bessungenu jako třetí dítě, jediná dcera, Karla Hesenského a jeho manželky Alžběty Pruské. Jejím dědečkem byl velkovévoda Ludvík II. Hesenský a její matka byla vnučkou pruského krále Fridricha Viléma II.

Její nejstarší bratr Ludvík se v roce 1862 oženil s britskou princeznou Alicí, dcerou královny Viktorie.¨

Manželství 
V dětství byla považována za možnou nevěstu pro budoucího britského krále Eduarda VII. (v rodině znám jako "Bertie"). Zatímco jeho matka Viktorie byla nakloněna Anně, Bertieho starší sestra byla proti, protože věřila, že má Anna "znepokojující křeče". Postupe času však Viktoriina netrpělivost rostla a snažila se ignorovat dceřiny náznaky o Annině nevhodnosti. Nakonec však byla jako manželka pro Bertieho vybrána princezna Alexandra Dánská.

Anna se 4. července 1864 v Darmstadtu provdala za ovdovělého velkovévodu Bedřicha Františka II. Meklenbursko-Zvěřínského (jeho první manželka Augusta Reuss Köstritz zemřela v roce 1862). Měli spolu jednu dceru:

 Anna Alžběta Augusta Alexandrina Meklenbursko-Zvěřínská (7. 4. 1865 Schwerin – 8. 2. 1882 tamtéž), svobodná a bezdětná, zemřela na zápal plic

Anna zemřela na poporodní horečku několik dní po porodu dcery. Pohřbena byla ve schwerinské katedrále. Její manžel se znovu oženil, a to s Marií Schwarzbursko-Rudolstadtskou.

Tituly a oslovení 
 25. května 1843 – 4. července 1864: Její velkovévodská Výsost princezna Anna Hesensko-Darmstadtská
 4. července 1864 – 16. dubna 1865: Její královská Výsost meklenbursko-zvěřínská velkovévodkyně

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. května
Narození v roce 1843
Úmrtí 16. dubna
Úmrtí v roce 1865
Úmrtí ve Schwerinu
Hesensko-Darmstadtští
Dynastie Meklenburských
Německé vévodkyně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy